Andrzej Maria Marczewski – polski reżyser teatralny, dramaturg, scenarzysta, producent, dyrektor teatrów
 Artur Marczewski – polski piłkarz
 Edward Marczewski − polski matematyk żydowskiego pochodzenia, profesor i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 Jarosław Marczewski – polski pięściarz, medalista mistrzostw kraju
 Józef Marczewski − polski lekarz, działacz społeczny i samorządowy, prezydent miasta Częstochowy
 Kazimierz Marczewski – polski architekt i urbanista
 Krzysztof Marczewski – polski ekonomista
 Maciej Marczewski – polski aktor
 Maciej Marczewski – polski działacz sportowy i społeczny
 Marian Marczewski – polski polityk, milicjant, poseł na Sejm
 Piotr Marczewski – polski kompozytor, pianista, dyrygent
 Sebastian Marczewski – polski płetwonurek, rekodzista
 Sławomir Marczewski – polski polityk, lekarz, poseł na Sejm
 Tadeusz Marczewski – polski malarz i grafik
 Witold Marczewski – polski polityk i inżynier
 Wojciech Marczewski – polski reżyser i scenarzysta